Democratische Unie/Union Démocratique (België, 1995-2003)
 Union Démocratique Belge (ca. 1946)

 Unia Demokratyczna (Polen)
 Democratische Unie Partij (Koerdisch Syrië)
 Federaal-Democratische Unie (Zwitserland)
 Kroatische Democratische Unie
 Palestijnse Democratische Unie

 Democratische Unie van Hongaren van Kroatië
 Democratische Unie van Turko-Islamitische Tataren in Roemenië
 Democratische Unie van Turken in Roemenië
 Democratische Unie van Hongaren in Roemenië
 Democratische Unie van Slowaken en Tsjechen in Roemenië
 Democratische Unie (Niger)
 Democratische Unie (Soedan)